Кріста́льдо () — іспанське прізвище.

Персоналії 
 Йонатан Крістальдо ( 1989) — аргентинський футболіст, нападник.
 Луїс Крістальдо ( 1969) — болівійський футболіст, захисник.

Іспанські прізвища